

Persone 
 Johann Bernhard von Rechberg und Rothenlöwen (1806-1899) – politico tedesco

Geografia

Austria 
 Rechberg – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Germania 
 Rechberg – frazione di Bad Grönenbach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Rechberg – ex comune ora frazione di Klettgau, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Rechberg – ex comune ora frazione di Schwäbisch Gmünd, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)